Ferdinand von Bayern ist der Name folgender Personen:

 Ferdinand von Bayern (1550–1608), bayerischer Feldherr, Herr im Schongau
 Ferdinand von Bayern (1577–1650), Kurfürst von Köln, Fürstbischof von Hildesheim, Lüttich, Münster und Paderborn

 Ferdinand Wilhelm von Bayern (1620–1629), Domherr in Münster, Köln und Salzburg

 Joseph Ferdinand von Bayern (1692–1699), Kurprinz von Bayern, Fürst von Asturien
 Ludwig Ferdinand von Bayern (1859–1949), Prinz von Bayern und Infant von Spanien